Work (film), een stomme film uit 1915 met Charlie Chaplin
 Work (Nits), een album van de Nederlandse groep the Nits uit 1981
 Work (Rihanna), een nummer van de Barbadiaanse zangeres Rihanna
 Work (Kelly Rowland), een nummer van Kelly Rowland
 Work (muzieklabel), Amerikaans muzieklabel